Kochlea může být:
 oficiální přepis názvu vesnice Kochlija (Izrael)  do angličtiny
 odborný název hlemýždě (část vnitřního ucha)